Envelop (briefomslag)
Virusenvelop, een onderdeel van een dierlijk virus dat het celmembraan en de nucleïnezuren beschermt.
Envelope, omhullende of enveloppe van een synthesizer
Gascel van een luchtballon of luchtschip
Enveloppe (vesting), een onderdeel van een vestingwerk